

Miejscowości 
W Stanach Zjednoczonych:
 Hollywood – dzielnica Los Angeles, ośrodek światowej kinematografii
 Hollywood – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jackson
 Hollywood – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Hollywood – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Charleston
 Hollywood (ang. Hollywood Township) – gmina w Minnesocie, w hrabstwie Carver

W Wielkiej Brytanii:
 Hollywood – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)

W Irlandii:
 Hollywood – wieś w hrabstwie Wicklow

Muzyka 
 Hollywood – singel Jay-Z z 2007 roku
 Hollywood – singel Madonny z 2003 roku
 Hollywood – singel LA Vision i Gigiego D’Agostino z 2020 roku
 Hollywood – singel irlandzkiego zespołu The Cranberries
 Hollywood – album studyjny Boneza MC
 Hollywood Uncut – album studyjny Boneza MC
 Holy Wood – płyta Marilyna Mansona
 Hollywood (Africa) – piosenka Red Hot Chilli Peppers
 Hollywood – piosenka zespołu Nickelback

Film 
 Hollywood – film z 1923 roku
 Hollywood– amerykański serial telewizyjny

Inne 
 Hollywood – stacja kolejowa w Hollywood, w stanie Floryda, w Stanach Zjednoczonych
 Hollywood – język programowania

Zobacz też 
 Holywood
 HolyWood